Darstellungssatz steht mathematisch für:

 Darstellungssatz (Stochastik), Lebesgue-Zerlegung einer reellen Funktion als maßtheoretische Aussage
 Darstellungssatz für Boolesche Algebren, auch Stonescher Darstellungssatz, Satz der Verbandstheorie
 Darstellungssatz von Birkhoff, subdirektes Produkt, Art einer Unteralgebra
 Darstellungssatz von de Finetti, auch Finetti's representation theorem, Wichtung einer Zufallsvariablen
 Darstellungssatz von Fréchet-Riesz, auch Rieszscher Darstellungssatz, mehrere
 Darstellungssatz von Riesz-Markow, Grenzgebiet der Maßtheorie und der Funktionalanalysis
 Darstellungssatz von Skorochod, auch Skorochod Kopplung, Aussage der Stochastik